Рейдемейстер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рейдемейстер, Курт Вернер Фридрих (1893—1971) — немецкий математик.
 Рейдемейстер, Мари (более известна под фамилией Нейрат; 1898—1986) — член команды, которая разработала Венский метод графической статистики. См. также 
 Движение Рейдемейстера